Die Liste der Spieler von Colchester United umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Colchester United seit dessen Entstehung mindestens einen Pflichtspieleinsatz bestritten haben. Der 1937 gegründete Klub spielte zunächst in der Southern League, 1950 erfolgte die Aufnahme in die Football League. 1990 stieg der Klub kurzzeitig in die Football Conference ab, von 2006 bis 2008 spielte der Verein erstmals zweitklassig. Rekordspieler ist Micky Cook mit 700 Pflichtspielen, die meisten Pflichtspieltore erzielte Tony Adcock mit 149 Treffern.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2022.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag beim Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Beginns oder Endes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Colchester United in Ligapartien absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1939 bis 1945.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Colchester United in Ligapartien erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1939 bis 1945.
 Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Colchester United in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: FA Cup, EFL Cup, EFL Trophy, Conference League Cup, Colchester Challenge Cup, FA Trophy, Southern League Cup, Watney Cup, Conference Shield, Aufstiegs-Play-offs der Football League.
 Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Colchester United in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Colchester United in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Colchester United in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Literatur

Weblinks 
 Umfangreiche Statistikseite zu Colchester United

!
Colchester
Fussballspieler Colchester